2 miejscowości w Polsce:
 Gajówka Osiny – gajówka w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża
 Gajówka Osiny – gajówka w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kamienica Polska